Джеймс Макгенрі (1753—1816) — американський державний діяч.
 Х. Мак-Генрі — американський яхтсмен, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1900.

Макгенрі (округ)
 Макгенрі — місто, штат Іллінойс
 Макгенрі — місто, штат Кентуккі
 Макгенрі — місто, штат Північна Дакота
 Макгенрі Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія